<noinclude>
Рум'янцева — жіноча форма російської прізвища  .

 Відомі носії 
 Рум'янцева Алевтина Олексіївна (1929-2011) — кіноактриса.
 Рум'янцева Алія Шамилівна (. 1960) — ректор Інституту економіки і фінансів.
 Рум'янцева Валентина Данилівна (. 1938) — Заслужений лікар РРФСР, почесний громадянин Челябінська.
 Рум'янцева Віра Костянтинівна (. 1998) — російська біатлоністка.
 Рум'янцева Галина Олексіївна (1927-2004) — художниця.
 
 
 Рум'янцева Олена Євгенівна (. 1966) — російський учений, доктор економічних наук.
 Рум'янцева Капітоліна Олексіївна (1925-2002) — художниця.
 Рум'янцева Христина Сергіївна (. 1988) — російська дзюдоїстка.
 Рум'янцева Любов Григорівна (1943-2020) — радянська актриса театру і кіно.
 Рум'янцева Майя Олександрівна (1928-1980) — радянська поетеса.
 Рум'янцева Маріанна (. 1940) — балерина.
 
 Рум'янцева Надія Василівна (1930-2008) — актриса театру і кіно.
 Рум'янцева Наталя Леонідівна (. 1963) — воднолижниця.
 Рум'янцева Ольга Володимирівна (. 1930) — радянський, російський музейний і громадський діяч.
 Рум'янцева Тамара Василівна (. 1936) — актриса.